Кубок Либертадорес 1990 — 31-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стала «Олимпия».

Первый раунд

Группа 1

Плей-офф

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Группа 5

Второй раунд 
 Примечание: Олимпия (победитель группы 5) должна была встречаться с командой, занявшей 3 место в группе 2, однако за отсутствием таковой вышла в четвертьфинал автоматически.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1990 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1990 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1990 году
Кубок Либертадорес